Varanger es una zona del norte de Noruega y que puede hacer referencia a:

 Fiordo de Varanger, un fiordo en el condado de Finnmark;
 Península de Varanger, una pequeña península en el condado de  Finnmark; o
 Sør-Varanger, un municipio del condado de  Finnmark.